Douglasville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Douglasville (Alabama)
 Douglasville (Arkansas)
 Douglasville (Georgia)